

Musica 
 PKN – abbreviazione di Pertti Kurikan Nimipäivät, band musicale finlandese

Codici 
 PKN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pangkalanbun (Indonesia)

Sigle 
 Polish Committee for Standardization